Wang Lei (ur. 1977) – chiński zawodnik go
 Wang Lei (ur. 1986) – chiński koszykarz
 Wang Lei (ur. 1988) – chiński łyżwiarz figurowy
 Wang Lei (ur. 1977) – chiński snowboardzista
 Wang Lei (ur. 1975) – chińska szachistka
 Wang Lei (ur. 1981) – chiński szermierz